Ве́бер (русское обозначение: Вб, международное: Wb) — единица измерения магнитного потока в Международной системе единиц (СИ).

По определению, изменение магнитного потока через замкнутый контур со скоростью один вебер в секунду наводит в этом контуре ЭДС, равную одному вольту (см. Закон Фарадея).
Через основные единицы СИ вебер выражается с помощью соотношения:
 Вб =кг·м2·с−2·А−1.

Через другие единицы измерения СИ вебер выражается следующим образом:
 Вб =В·с =Гн·А.

В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вебер пишется со строчной буквы, а её обозначение «Вб» — с заглавной.

Единица названа в честь немецкого учёного Вильгельма Эдуарда Вебера. Название было установлено Международной электротехнической комиссией (МЭК) в 1930 году. В 1960 году XI Генеральная конференция по мерам и весам вместе с учреждением СИ приняла это название для единицы магнитного потока в СИ.

Кратные и дольные единицы 
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Примечания 

Единицы измерения магнитного потока
Производные единицы СИ
Единицы измерения, названные в честь людей